Ron Davies může být:

 Ron Davies (australský politik) (1919–1980) – australský politik
 Ron Davies (fotograf) (1921–2013) – velšský fotograf
 Ron Davies (fotbalista) (1942–2013) – velšský fotbalista
 Ron Davies (hudebník) (1946–2003) – americký hudebník
 Ron Davies (velšský politik) (* 1946) – velšský politik